Acmaeidae är en familj av snäckor. Acmaeidae ingår i ordningen Patellogastropoda, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Acmaeidae 39 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Acmaeidae